Fronteira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Fronteira kommun, Brasilien, Minas Gerais,

Portugal 

 Fronteira kommun, Portugal, 
 Fronteira (freguesia), Portalegre, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar